Poka (Burkina Faso), een stad in Burkina Faso
 Poka (Kastre), een dorp in de Estlandse gemeente Kastre
 Poka (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa